Gainesville – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Alachua, siedziba University of Florida (Gators)

Inne miejscowości w USA:
 Gainesville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Sumter
 Gainesville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Hall
 Gainesville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Gainesville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Gainesville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Gainesville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Cooke
 Gainesville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince William
Gminy w USA:
 Gainesville (ang. Gainesville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming